Zębowice (gemeente)
 Zębowice (Opole)
 Zębowice (Neder-Silezië)